Села:
 Кримки — Донецька область, Краматорський район
 Кримки — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Кримки — Черкаська область, Шполянський район

Див. також 
 Кримка